El término Bender puede referirse a:

Bender o Tighina, ciudad de Moldavia.
Bender Bending Rodríguez, personaje de la serie animada Futurama.
Lionel Bender (1934-2008) lingüista y africanista de los Estados Unidos.

Enlaces externos